Langnese steht für folgende Marken:

 Langnese-Honig, seit 1927
 Langnese (Eismarke), seit 1935

Langnese ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Langnese (1904–1968), Schweizer Musiker und Komponist 
 Viktor Emil Heinrich Langnese, deutscher Unternehmer